Apter ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Apter (* 1952), britischer Radrennfahrer 

apter steht für:
 apter, Bezeichnung für ungeflügelte Insekten, siehe Brachypterie